Ралте:
 Ралте (община) — община в нидерландской провинции Оверэйссел.
 Ралте (деревня) — центр одноимённой общины.

 Ралте, Алберт Бернхард ван — нидерландский дирижёр.